

Patronymie 
 Andreas Kupfer (1914-2001) est un footballeur international allemand.
 Ernst Kupfer (1907-1943) est un Oberst allemand, pilote dans la Luftwaffe pendant la Seconde guerre mondiale.
 Frank Kupfer (1962- ) est un homme politique allemand.
 Harry Kupfer (1935-2019), metteur en scène d'opéra allemand.

Homonymie de patronyme